Verus (gladiator), een gladiator in het Romeinse Rijk van de 1e eeuw n. Chr
Verus (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Verus (tegenkeizer), een Romeins tegenkeizer in 219
Verus (organisatie), Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs; een Nederlandse vereniging